[[Файл:Lwow-Ossolineum-zima1975.jpg|мини|справа|305пкс|Здание Оссолинеума, Львов]]
Бронислав Горчак () (1854 год, Львов, Галиция — 16 октября 1918 года, Славута, Волынская губерния) — польский историк, архивист и генеалог, член Львовского геральдического общества, исследователь рода князей Сангушко и автор многочисленных публикаций.

 Биография 
Родился в 1854 году во Львове. Выпускник исторического факультета Львовского университета. В 1876—1881 годах работал в Национальной библиотеке имени Оссолинских (Ossolineum'').

В 1881 году был приглашён Романом Дамианом Сангушко, потомком княжеского рода, в качестве хранителя и реставратора архивов Сангушко в имении князя в Славуте. С 1881 по 1918 год (фактически до конца своей жизни) Бронислав Горчак исследовал архивные собрания князей Сангушко, составлял и публиковал каталоги рукописей, пергаментов, а с 1891 года в его ведение перешла и княжеская библиотека, насчитывающая более 25 тысяч томов.

Являлся одним из основателей Львовского геральдического общества в 1906 году.

Бронислав Горчак умер 16 октября 1918 года в Славуте.

Избранные труды

Ссылки 

Выпускники Львовского университета
Архивисты Польши
Польские генеалоги
Персоналии:Волынь